

Musica 
 Rescue Me – singolo di Madonna del 1991
 Rescue Me – singolo degli Ultra del 1999
 Rescue Me – singolo di Skepta del 2010
 Rescue Me – singolo degli You Me at Six del 2011
 Rescue Me – singolo dei Thirty Seconds to Mars del 2018
 Rescue Me – singolo degli OneRepublic del 2019
 Rescue Me – singolo di Marshmello con gli A Day to Remember del 2019

Altro 
 Rescue Me – serie televisiva statunitense